Grbavica è uno dei quartieri della città di Sarajevo, capitale della Bosnia ed Erzegovina.

Il film bosniaco del 2005 “Grbavica” in italiano prende il titolo di "Il segreto di Esma" e la storia è basata su avvenimenti accaduti durante l'assedio di Sarajevo.

Lo stadio di Grbavica si trova nella municipalità di Novo Sarajevo ed è lo stadio di casa dell'FK Željezničar.

Altri progetti 

Sarajevo